Adolf Godfrejów (1852-1912) – inżynier, działacz "Sokoła"
 Barbara Godfrejów (1928-2016) – regionalistka, harcmistrz
 Jarosław Godfrejów (1957-2014) – artysta malarz
 Bogumił Godfrejów (1976) – operator filmowy

Strony ujednoznaczniające